Santa María de la Victoria puede referirse a:

 Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y su diócesis; modelo iconográfico para otras tallas bajo esta advocación.
 Santa María de la Victoria, patrona de Melilla.
 Santa María de la Victoria, título cardenalicio.

Iglesias 
 Iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma.
 Iglesia de Santa María de la Victoria, en Ingolstadt, también llamada Asamkirche (no debe confundirse con la ''Asamkirche de Múnich).
 Iglesia de Santa María de la Victoria, en Praga, donde se encuentra el Niño Jesús de Praga.

Otros 
 Villa de Santa María de la Victoria, en México (desaparecida).